Las protestas de 2019 en Honduras correspondieron a una serie de protestas y motines ocurridos en octubre, que exigieron la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández; esto como consecuencia directa del juicio por narcotráfico contra su hermano Tony Hernández, llevado a cabo en Estados Unidos. Estas protestas primero fueron contra la privatización de la salud y la educación y luego pronto se convirtieron en una revuelta antigubernamental que ha matado a decenas de personas.

Antecedentes 
Después de las elecciones generales hondureñas de 2017, estallaron protestas generalizadas y manifestaciones dramáticas en todo el país que llevaron a las protestas hondureñas de 2017-2018 y la violencia que siguió. 38 manifestantes fueron asesinados y miles de manifestantes fueron detenidos. Muchos resultaron heridos durante los enfrentamientos en las manifestaciones de enero de 2019. Honduras tiene una economía estancada y desde que el presidente Juan Orlando Hernández asumió el poder en las elecciones generales de Honduras de 2013, el crecimiento del Producto Interno o PIB ha sido lento y constante. Hubo protestas en 2015 y 2013 y después de que se trajeron las reformas, muchos tuvieron suficiente.

Protestas 
En la última semana de abril, la policía antidisturbios y los manifestantes se enfrentaron en Tegucigalpa, la capital de Honduras, durante una manifestación contra las reformas educativas y de salud. Estas manifestaciones fueron respondidas con gases lacrimógenos cuando los manifestantes arrojaron piedras y corearon consignas y vitorearon con canciones contra el presidente y su dictadura al estilo narco. Muchos manifestantes lanzaron bombas incendiarias como resultado de los gases lacrimógenos, pero la respuesta siguió siendo gases lacrimógenos. Luego se incendiaron los edificios.

El 30 y 31 de mayo, los trabajadores de la salud y los estudiantes amenazaron con una huelga nacional y se llevó a cabo, interrumpiendo los vuelos de las aerolíneas y los servicios de salud de sus rutas y trabajo. Manifestaciones masivas y protestas violentas sacudieron la capital Tegucigalpa y otras ciudades. En junio-julio, las fuerzas militares fueron enviadas para detener y sofocar los disturbios masivos, pero empeoraron aún más las cosas. Se desplegaron cañones de agua sobre médicos y estudiantes que arrojaban piedras en junio, mientras que los trabajadores se declararon en huelga en julio. Al menos cinco manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre junio y julio.

El 7 de agosto se realizaron manifestaciones masivas contra el gobierno encabezadas en su mayoría por estudiantes. Se utilizaron gases lacrimógenos y balas reales para dispersar a los manifestantes mientras se lanzaban piedras y coreaban consignas contra el presidente Juan Orlando Hernández. El 18 de agosto se produjeron una serie de disturbios entre equipos de fútbol que dejaron tres muertos en los enfrentamientos. Grupos de simpatizantes salieron en grupos protestando y aplaudiendo durante los intensos enfrentamientos.

El Día de la Independencia, se llevaron a cabo protestas antigubernamentales y antipresidenciales en todo el país contra el presidente Juan Orlando Hernández. La violencia brutal se encendió y se convirtió en disturbios. En octubre, se produjeron protestas y enfrentamientos prolongados en las protestas. Se dispararon balas para dispersar a los manifestantes el 9 de octubre, pero salieron el 10, cantando canciones y animando al líder de la oposición, pero la policía no intervino. Del 21 al 24 de octubre, se produjeron una serie de disturbios.

Referencias 

Manifestaciones y protestas en 2019
Honduras en 2019
Manifestaciones y protestas en Honduras